Армянськ — місто
 Армянськ — залізнична станція